Кубок Митропы 1971/72 — 31-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шесть команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал югославский клуб «Челик», который в финале обыграл итальянскую «Фиорентину» с общим счётом 1:0.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1971/72 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1971/72 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1972
Футбол в Европе в 1971 году
Футбол в Европе в 1972 году